El nombre Birger Magnusson se puede referir a dos personajes de la historia de Suecia:

 Duque Birger Magnusson (1210-1266), más conocido en la historia de su país como Birger Jarl. Noble sueco, regente de Suecia y fundador de Estocolmo.
 Birger I Magnusson (1280-1321). Rey de Suecia, hijo del rey Magnus Ladulás y nieto de Birger Jarl.